Блат: многозначный термин.

 Блат — жаргонное слово, широко распространённое на территории бывшего СССР, означающее знакомство или связи.

Известные носители 
 Блат, Иосиф Михайлович (1894—1937) — старший майор государственной безопасности, начальник Управления НКВД Западной области.
 Блат, Леонид Давыдович (1923—2012) — полный кавалер ордена Славы.

См. также